

Drabinka 

 Mecze o miejsca 5–8

Druga runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Półfinały o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Koszykówce Kobiet 2014